

Список видов, входящих в род Драцена (Dracaena)

 Список составлен на основе данных сайта WFO по состоянию на 25 июля 2022 г. и включает 187 видов в статусе подтвержденных ('accepted') и ожидающих уточнения ('awaiting taxonomic scrutiny').
 Значком Ⓢ обозначены виды, ранее входившие в род Сансевиерия, полностью расформированный и включенный в состав рода Драцена в 2014 году. Для таксонов, получивших новые видовые названия указаны синонимы со старыми видовыми названиями.
 Полная синонимика видов в данном списке не приводится.

Список видов

A 
 
 
 
 Ⓢ 
 
 
 
 Ⓢ , syn. Sansevieria cylindrica (Сансевиерия цилиндрическая)
 
 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ

B 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 
 
 
 
 , более известная под синонимичным названием Драцена Сандера
 
 
 
 Ⓢ 
 Ⓢ

C 
 
 
 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ⓢ

D 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ

E 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 
 
 Ⓢ

F 
 Ⓢ 
 
 
 Ⓢ 
 
 
 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ 
 Ⓢ

G 
 
 
 Ⓢ

H 
 
 
 Ⓢ 
 Ⓢ  syn. Sansevieria ehrenbergii
 Ⓢ 
 
 
 
 
 Ⓢ 
 Ⓢ

I 
 
 Ⓢ

J

K 
 
 Ⓢ

L 
 
 
 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ

M 
 
 
 
 Ⓢ

N 
 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ

O

P 
 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 
 
 Ⓢ 
 
 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ 
 
 Ⓢ

R 
 Ⓢ 
 
 
 
 
 Ⓢ

S 
 Ⓢ 
 
 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 Ⓢ  syn. Sansevieria gracilis
 
 
 
 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 
 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 Ⓢ 
 , более известная под синонимичным названием Драцена Годсефа

T 
 
 
 Ⓢ 
 
 
 
 
 
 Ⓢ

U

V 
 Ⓢ 
 
 
 Ⓢ

W

X

Y

Z 
 Ⓢ  syn. Sansevieria metallica
 Ⓢ  syn. Sansevieria grandicuspis

В список видов рода Драцена также включен вид рода Сансевьера, ожидающий уточнения ботанического именования
 Ⓢ 

Один из видов сансевьеры — Sansevieria bella, указанный в базе данных TPL как подтвержденный, отсутствует в систематике родов Сансевиерия и Драцена по данным сайта WFO.

Примечания

Литература 
 

Драцена